Rafał Śliż (ur. 11 lipca 1983 w Wiśle) – polski trener i skoczek narciarski, reprezentant Polski, w czasie kariery zawodniczej zawodnik klubu KS Wisła. Brązowy medalista mistrzostw Polski z 2011 r. ze skoczni Skalite K-95 w Szczyrku.

Przebieg kariery 
Rafał Śliż początkowo uprawiał kombinację norweską, postanowił jednak zostać przy samych skokach. Regularnie startował w Pucharze Kontynentalnym. Największe jego sukcesy to 7. miejsce na uniwersjadzie 2005 w Innsbrucku oraz 3 zwycięstwa w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W Pucharze Świata zadebiutował w 2005, podczas zawodów w Zakopanem. Był zawodnikiem reprezentacji Polski w kadrze A na sezon 2005/06, przygotowującej się do igrzysk w Turynie. Jego trenerem klubowym był Jan Szturc.

W 2010 roku na mamucie w Planicy ustanowił swój rekord życiowy 199 metrów.

18 września 2010 ustanowił rekord normalnej skoczni Midtstubakken w Oslo, skacząc 108,5 metra.

Ostatnimi międzynarodowymi występami Śliża były konkursy FIS Cup rozegrane w Zakopanem w lutym 2014. Po zakończeniu kariery został trenerem w klubie ze Szczyrku i Wisły.

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: niesklasyfikowany
 sezon 2001/2002: niesklasyfikowany
 sezon 2002/2003: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Osiągnięcia (skoki narciarskie)

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 2006  Turyn/Pragelato – nie zakwalifikował się (K-125)

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 2009  Liberec – 50. miejsce (K-120)

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 2010  Planica – 32. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach Pucharu Kontynentalnego

Miejsca na podium Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów

Indywidualnie

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Turyn 2006)
Polscy kombinatorzy norwescy
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła
Ludzie urodzeni w Wiśle
Urodzeni w 1983
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2005